I liga polska w piłce nożnej (2000/2001) - 67. edycja najważniejszych rozgrywek piłkarskich w Polsce. O mistrzostwo Polski premiowane startem w eliminacjach Ligi Mistrzów walczyło 16 drużyn.

Tytułu broniła Polonia Warszawa. Mistrzem Polski została Wisła Kraków. Wicemistrzem została Pogoń Szczecin, która awansowała do Pucharu UEFA. Do tych samych rozgrywek zakwalifikowały się też  (3. w lidze) oraz  – zdobywca Pucharu Polski. Ponadto w Pucharze Intertoto zagrały Zagłębie Lubin i Dyskobolia Grodzisk Wlkp.

Z I ligą pożegnały się dwa zespoły: Orlen Płock, Ruch Radzionków, a Stomil Olsztyn po barażowym dwumeczu utrzymał się w lidze.

Królem strzelców został Tomasz Frankowski (Wisła Kraków) – 18 bramek.

Uczestnicy

Tabele

Tabela końcowa 

||rowspan=4|

||rowspan=3|

Tabela rundy jesiennej 

||rowspan=16|

Tabela rundy wiosennej 

||rowspan=16|

Lider kolejka po kolejce

Wyniki spotkań 
  GOŚCIE	        Amica GKS Górnik Dyskobo. Legia Odra Pogoń Polonia Petro Ruch Ch Ruch R Stomil Śląsk Widzew Wisła Zagłębie
  GOSPODARZE
 Amica Wronki        –   1:1  3:0   2:2    3:2   4:0   1:2    1:0    2:0   2:1     3:0    2:0    0:1    3:1    2:1    1:1
 GKS Katowice       4:1   –   1:1   1:1    1:0   2:2   0:0    0:0    0:0   1:1     3:0    2:0    1:1    3:1    0:3    0:2
 Górnik Zabrze      1:0  0:0   –    1:2    1:0   1:1   1:0    2:1    1:0   4:1     0:1    2:0    2:0    0:2    1:2    1:1
 KS Dyskobolia G.   1:1  1:0  2:1    –     0:1   1:1   2:1    0:0    1:2   0:2     3:0    1:0    1:2    1:1    0:3    2:0
 Legia Warszawa     3:0  0:2  1:1   3:1     –    2:0   3:2    1:0    1:1   1:0     3:0    2:1    3:1    0:0    1:2    1:0
 Odra Wodzisław     2:1  0:0  0:0   2:1    1:5    –    4:0    2:0    4:0   2:1     2:2    2:1    1:1    2:2    0:2    0:1
 Pogoń Szczecin     2:1  1:2  2:1   2:0    1:1   2:1    –     3:4    3:2   3:3     1:0    1:0    2:0    3:0    0:0    1:1
 Polonia Warszawa   3:0  1:1  0:2   1:1    0:0   1:2   1:2     –     1:0   1:2     2:1    4:1    3:1    3:1    0:2    2:0
 Orlen Płock        2:6  0:0  1:0   1:0    1:0   1:2   1:4    0:1     –    3:4     6:3    1:2    2:1    4:1    0:5    1:3
 Ruch Chorzów       3:1  0:0  3:2   4:3    1:4   3:0   0:1    0:3    1:1    –      1:2    4:1    3:1    1:0    2:1    1:2
 Ruch Radzionków    1:2  0:1  3:1   2:1    0:1   0:1   1:0    1:1    2:1   2:3      –     0:0    2:0    1:0    0:2    2:1
 Stomil Olsztyn     2:1  1:0  1:0   0:0    2:1   3:1   0:1    0:3    1:0   0:0     1:0     –     1:2    1:0    0:3    1:3
 Śląsk Wrocław      1:1  0:1  1:0   1:0    1:1   2:2   1:0    0:1    0:1   3:2     1:1    0:1      –    0:0    0:1    2:1
 Widzew Łódź        0:1  0:0  1:0   1:2    0:0   4:1   1:0    0:0    3:2   1:0     3:1    1:1    0:3     –     3:0    1:0
 Wisła Kraków       4:0  3:1  3:0   1:1    3:3   2:1   1:2    4:0    1:2   2:0     4:0    2:0    2:2    2:2     –     3:0
 Zagłębie Lubin     3:2  1:0  2:2   1:3    3:1   1:0   0:1    0:1    2:1   0:2     3:1    2:0    1:3    4:2    4:2     –

Baraże o I ligę 
Po zakończeniu sezonu I i II ligi rozegrano dwumecz barażowy o miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2001/2002, w którym zagrały 14. drużyna I ligi i 3. zespół II ligi –  i . Dzięki zwycięstwu w serii rzutów karnych (po bezbramkowych remisach) miejsce w I lidze obronili olsztynianie.

Wynik dwumeczu – 0:0 (4:5) dla Stomilu Olsztyn.

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie kluby mistrzowskie.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Historia I ligi polskiej w statystyce

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2000 w piłce nożnej
2001 w piłce nożnej
2000 w polskim sporcie
2001 w polskim sporcie